U razdoblju od 2004. do 2022. u showu Big Brother natjecalo se 168 civila te 8 celebrity osoba, od kojih je 87 bilo muškaraca i 81 žena. U devet sezona ukupno je bilo osmero pobjednika i jedna pobjednica. Prvi pobjednik je Saša Tkalčević u Big Brother 1, a prva pobjednica je Marijana Čvrljak u Big Brother 6.

Stanari 
Oznake
 Pobjednik
 Drugo mjesto
 Treće mjesto, Četvrto mjesto ili Finalist
 Prehodao
 Prisilno izbačen ili Napustio

Bilješke 
  Godine pri ulasku u kuću
  Zanimanje u vrijeme ulaska u kuću

Statistika 
 Broj stanara: 168
 Muških stanara: 87
 Ženskih stanara: 81
 Pobjednika: 8 (Zadnji: Antonio Orač – Big Brother 9)
 Pobjednica: 1 (Zadnji: Marijana Čvrljak – Big Brother 6)
 Prehodalo: X 
 Prisilno izbačen ili Napustio: X 
 Zadnji ušao/la: Petar Stipetić (Big Brother 9)
 Zadnji izašao: Antonio Orač (Pobjednik) (Big Brother 9)
 Najviše ukupnih nominacija: X nominacija – 
 Najviše nominacija u jednom tjednu: X nominacija - 
 Najiše puta nominiran: X puta – 
 Najviše dana provedenih u kući: 114 dana – Rina Dehni (Big Brother 5, Big Brother 8)
 Najmanje dana provedenih u kući: 1 dan – Aleksandar Neradin (Big Brother 9)

Celebrity 
Oznake
 Pobjednik
 Drugo mjesto
 Treće mjesto, Četvrto mjesto ili Finalist
 Prehodao
 Prisilno izbačen ili Napustio

Statistika 
 Broj stanara: 8
 Muških stanara: 4
 Ženskih stanara: 4
 Pobjednika: 1
 Prisilno izbačen ili Napustio: 1 
 Zadnji izašao: Danijela Dvornik (Pobjednica) (Celebrity Big Brother)
 Najmanje dana provedenih u kući: 3 dana – Sandi Cenov (Celebrity Big Brother)

Izvori 

Big Brother